Hjärtmusslor (Cardiidae) är en familj av musslor. Enligt Catalogue of Life ingår hjärtmusslor i överfamiljen Cardioidea, ordningen Veneroida, klassen musslor, fylumet blötdjur, och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Heterodonta, klassen musslor, fylumet blötdjur, och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cardiidae 53 arter. 

Hjärtmusslor placeras som enda familjen i överfamiljen Cardioidea.

Kladogram 
Kladogram enligt Catalogue of Life: och Dyntaxa

Källor

Externa länkar 

Musslor